Ната́лья Ивано́ва:
 Иванова, Наталья Александровна (род. 1979) — российская гимнастка.
 Иванова, Наталья Анатольевна (род. 1938) — советский и российский историк.
 Иванова, Наталья Борисовна (род. 1945) — российский литературовед и литературный критик, публицист.
 Иванова, Наталья Ивановна (род. 1949) — советский и российский экономист, академик РАН (2011).
 
 Иванова, Наталья Павловна (род. 1969) — советская, российская и таджикистанская женщина-борец вольного стиля, призёр чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России.
 Ива́нова (в замужестве Обрескова) Наталья Фёдоровна (1813—1875) — предмет юношеского увлечения и адресат цикла стихотворений М. Ю. Лермонтова.
 Иванова, Наталья Юрьевна (род. 1947) — российский художник по костюмам.